Toponímia:
 Cims:
 el Puig (Alòs de Balaguer) 
 el Puig (Baix Camp), entre l'Aleixar i Castellvell del Camp
 el Puig (Canet d'Adri) 
 el Puig (Caseres) 
 el Puig (Vilanova de Prades) (o la Pobla de Cérvoles) 
 el Puig (Esparreguera) 
 el Puig (Estaràs) 
 el Puig (Jorba) 
el Puig (Madremanya)
 el Puig (Montellà i Martinet) 
 el Puig (Montoliu de Segarra) 
 el Puig (Palau de Santa Eulàlia) 
 el Puig (Pradell de la Teixeta) 
 el Puig (la Riba) 
 el Puig (Rodonyà) 
 el Puig (Sant Julià de Cerdanyola) 
 el Puig (Valls) 
 el Puig (Vilademuls)
 Entitats de població:
 el Puig, o el Puig de Santa Maria, municipi de l'Horta Nord 
 el Puig (Cercs) 
 el Puig (Gelida) 
 el Puig (Planoles) 
 el Puig (Sant Martí Vell) 
 el Puig de Rialb, a la Baronia de Rialb
 Edificis:
 el Puig (Capolat) 
 el Puig (Castellcir) 
 el Puig (Gaià) 
 el Puig (Gallifa)
 el Puig (Maçanet de Cabrenys) 
 el Puig (Malla) 
 el Puig (Muntanyola) 
 el Puig (Olost) 
 el Puig (la Pobla de Lillet) 
 el Puig (Montseny)
 el Puig (Queralbs) 
 el Puig (Rajadell) 
 el Puig (Roda de Ter) 
 el Puig (Rubió) 
 el Puig (Sallent) 
 el Puig (Sant Feliu Sasserra)
 el Puig (Sant Joan les Fonts)
 el Puig (Sant Julià de Vilatorta) 
 el Puig (Sant Pere de Torelló) 
 el Puig (Santa Coloma de Farners) 
 el Puig (Santa Maria de Corcó) 
 el Puig (Santa Pau) 
 el Puig (Taradell) 
 el Puig (Terrades) 
 el Puig (la Vall de Bianya)
 el Puig Vell, a Centelles